Angleška nogometna reprezentanca predstavlja Anglijo v nogometu. Njihov največji uspeh je osvojitev Svetovnega prvenstva v nogometu 1966.

Trenutna ekipa

Zunanje povezave 
 

Evropske nogometne reprezentance